Een verkeersweg:
 N134 (België)
 N134 (Frankrijk)
 N134bis (Frankrijk)
 N134 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing